

Patronyme 

 Agnes Nicholls (1876 ou 1877–1959), soprano anglaise ;
 Arthur Nicholls (1911-1944), général britannique ;
 Arthur Bell Nicholls (1819-1906), mari de Charlotte Brontë ;
 Bernie Nicholls (1961-), joueur professionnel de hockey sur glace ;
 Christine Nicholls (1943-), femme de lettres et éditrice anglo-kényane ;
 Craig Nicholls (1977-), musicien australien ;
  ;
 Douglas Nicholls (1906-1988), aborigène australien, devenu gouverneur ;
 Eimear Nicholls (1982-), triathlète professionnelle irlandaise ;
 Francis T. Nicholls (1834-1912), gouverneur de la Louisiane américain ;
 Geoff Nicholls (1948-2017), claviériste, guitariste et multi-instrumentiste britannique ;
 George Nicholls (1945-), joueur de rugby à XIII anglais ;
 Gwyn Nicholls (1874-1939), joueur de Rugby à XV gallois ;
 Jamie Nicholls (1971-), homme politique québécois ;
 Jamie Nicholls (1993-), snowboardeur britannique ;
 Laura Nicholls (1989-), joueuse internationale espagnole de basket-ball ;
 Mark Nicholls (1901-1972), joueur de rugby à XV de Nouvelle-Zélande ;
 Michael Nicholls (1985-), catcheur australien ;
 Morgan Nicholls, musicien britannique ;
  ;
 Phoebe Nicholls (1958-), actrice britannique ;
 Ritchie Nicholls (1987-), triathlète écossais ;
 Sally Nicholls (1983-), auteure britannique ;
 Stan Nicholls (1949-), auteur de fantasy britannique ;
 Sue Nicholls (1943-), actrice britannique ;
 Thomas Nicholls (1931-), boxeur anglais.

Toponyme 

 Nicholls, ville américaine en Géorgie ;
 l’île de Nicholls, île du Cameroun ;
 Nicholls Town, ville des Bahamas.

Autres sujets 
 Université d'État Nicholls, université américaine

Patronyme anglais